Иридий Александрович Квасников (1 декабря 1929, Москва — 2 июня 2018, там же) — советский и российский учёный, преподаватель Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,  «Заслуженный преподаватель МГУ» (1997), кандидат физико-математических наук (1958).

Автор четырёхтомного учебного пособия «Термодинамика и статистическая физика», за которое удостоен Премии имени М. В. Ломоносова.

Биография 
В 1954 году окончил физический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 

В 1958 году получил ученую степень кандидата физико-математических наук. Тема кандидатской диссертации — «Применение вариационного принципа в задачах статистической физики», научный руководитель — Н.Н.Боголюбов.

С 1962 года являлся ведущим лектором и преподавателем по курсу «Термодинамика и статистическая физика» для студентов 4-го года обучения на физическом факультете МГУ. Также ведущий лектор и преподаватель по курсу квантовой статистики для студентов-теоретиков 5-го года обучения.

С 1966 года являлся доцентом кафедры квантовой статистики и теории поля физического факультета МГУ.

В 1992 году И. А. Квасников стал лауреатом Ломоносовской премии «За создание уникального курса лекций и учебного пособия по статистической физике и термодинамике». Эта премия была вручена впервые. 

В 1997 году был удостоен звания «Заслуженный преподаватель МГУ».

Окончил АМУ при МГК им. П.И. Чайковского по классу фортепиано (1946-1953).

Основные труды

Курс «Термодинамика и статистическая физика» 
Трёхтомное издание курса по термодинамике и статистической физике является переработанным материалом двух книг 1987 и 1991 годов: И.А.Квасников."Термодинамика и статистическая физика. Теория неравновесных систем" (М.: Издательство МГУ, 1987. 560 с.) и И.А.Квасников. "Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем" (М.: Издательство МГУ, 1991. 800 с.), при этом второй том представляет собой второй раздел учебного пособия по теории равновесных систем - выделение в отдельный том последовало после исправления, переработки и дополнения издания 1991 года, что повлекло увеличение объема.. Курс дополнен в 2014 году четвёртым томом. 
 Квасников И. А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 1: Теория равновесных систем. Термодинамика. — Изд.3-е, перераб. — М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2012. — 328 с. — ISBN 978-5-397-02841-7
 Квасников И. А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 2: Теория равновесных систем: Статистическая физика. — Изд. стереотип. — М.: URSS, 2016. — 432 с. — ISBN 978-5-354-01526-9
 Квасников И. А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 3: Теория неравновесных систем. — Изд. стереотип. — М.: URSS, 2016. — 448 с. — ISBN 978-5-354-01528-3
 Квасников И. А. Термодинамика и статистическая физика. Т. 4: Квантовая статистика. — Изд. стереотип. — М.: КомКнига/URSS, 2014. — 352 с. — ISBN 978-5-484-01335-7

В 1992 году Ученый совет МГУ расширил тематику присуждаемых Ломоносовских премий, включив в число претендентов наряду с авторами научных работ также и авторов учебных пособий. Первое издание двухтомного курса стало первым учебным пособием, удостоенным этой премии с формулировкой «за создание уникального курса лекций и учебного пособия по статистической физике и термодинамике».

Другие труды 
 Квасников И. А. Молекулярная физика. — Изд.2-е, испр и доп. — М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2013. — 304 с. — ISBN 978-5-397-03549-1
 Квасников И. А. Введение в теорию электропроводности и сверхпроводимости. — Изд. стереотип. — М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2016. — 216 с. — ISBN 978-5-397-05286-3
 Квасников И. А. Введение в теорию идеального и неидеального бозе-газа. — М.: Ленанд/URSS, 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-9710-0903-0
 Квасников И. А. Квантовая статистика. — М.: Красанд/URSS, 2011. — 576 с. — ISBN 978-5-396-00339-2
 Теория флуктуаций, брауновское движение и вопросы теории случайных процессов [Текст] : Курс лекций и упражнений / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. Физ. фак. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1977. - 180 с. : ил.; 20 см.
 Двухвременной температурный формализм в теории нормальных ферми-систем [Текст] / И. А. Квасников, В. Д. Озрин, В. П. Олейников. - Киев : [б. и.], 1969-. - 21 см. - (АН УССР. Институт теоретической физики; ИТФ-69-62). 
 Введение в термодинамическую теорию квазистатических процессов / И. А. Квасников; МГУ им. М. В. Ломоносова, НИИ ядер. физики, Физ. фак. - М. : Изд-во МГУ, 1986 (1987). - 283 с. : ил.; 20 см.

Примечания

Ссылки 
 Летопись Московского университета 
 К юбилею Иридия Александровича Квасникова 
 Квасников Иридий Александрович  // Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных
 Публикации в базе данных Math-Net.Ru 
Учёные по алфавиту
Физики России
Преподаватели физического факультета МГУ
Кандидаты физико-математических наук
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ